Zimnicowate (Diapensiaceae) – rodzina roślin z rzędu wrzosowców. Obejmuje 6 rodzajów z około 15 gatunkami występujących w rejonie Himalajów (tu jest największe zróżnicowanie przedstawicieli) poza tym na Dalekim Wschodzie  oraz w północnej części Ameryki Północnej i Europy. Rosną w górach i tundrze, poza tym w lasach.

Morfologia 
 Pokrój Zimozielone krzewinki tworzące spłaszczone lub półkuliste poduszki (rosną bardzo wolno, gatunki tundrowe osiągają po 10 latach wzrostu 5 cm średnicy) i byliny z płożącymi rozłogami i liśćmi skupionymi w rozetę. Rośliny zwykle nagie, niskie, płożące.
 Liście W przypadku bylin sercowate, zebrane w rozetę, z charakterystycznymi nerwami bocznymi wygiętymi do tyłu. W przypadku krzewinek liście są sztywne, drobne i błyszczące. Liście bez przylistków, ogonkowe lub siedzące
 Kwiaty Pięciokrotne z wyjątkiem zalążni, która jest trójkomorowa. Promieniste i obupłciowe. Wyrastają pojedynczo lub skupione w gęstym gronie liczącym do 15 kwiatów. Działek kielicha jest 5, są one wolne. Płatki korony są u nasady zrośnięte, rzadziej wolne (rodzaj Galax), w rodzaju Shortia końce płatków są frędzlowate. Pręcików jest 5 lub 10 (czasem podzielonych na 5 płodnych pręcików i 5 prątniczków), pylniki otwierają się szparami. Charakterystyczny dla rodziny jest pyłek składający się z pojedynczych ziaren (pyłek innych wrzosowców występuje w tetradach). Zalążnia jest górna, zwykle trójkomorowa, rzadko pięciokomorowa. Zawiera liczne zalążki. Na szczycie z pojedynczym słupkiem, zwieńczonym płatowato podzielonym, główkowatym lub dyskowatym znamieniem.
 Owoce Torebki trój-, rzadko pięciokomorowe, pękające wzdłuż osi. Zawierają liczne nasiona.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna rodziny według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)

Zimnicowate stanowią jedną z wielu rodzin zaliczanych do rzędu wrzosowców (w jego obrębie jest siostrzaną dla styrakowatych), wchodzącego w skład grupy astrowych (asterids) w obrębie dwuliściennych właściwych (eudicots).

 Wykaz rodzajów
 Berneuxia Decne.
 Diapensia L. – zimnica
 Galax Sims
 Pyxidanthera Michx.
 Schizocodon Siebold & Zuccarini
 Shortia Torrey & A. Gray

Przypisy